Station Takata (Kanagawa)
 Station Takata (Kagawa)
 Station Takata (Fukuoka)
 Station Takada (Nara)
 Station Takada (Niigata)